Senné of Senne kan verwijzen naar:

Senné (okres Michalovce), een Slowaakse gemeente in de regio Košice, en maakt deel uit van het district Michalovce
Senné (okres Veľký Krtíš), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, en maakt deel uit van het district Veľký Krtíš

Zie ook 
Senne (doorverwijspagina)